Baiguo bezeichnet:

 Baiguo (Hengshan) (白果镇), Großgemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Baiguo (Hezhang) (白果镇), Großgemeinde im Kreis Hezhang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baiguo (Jintang) (白果镇), Großgemeinde im Kreis Jintang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiguo (Macheng) (白果镇), Großgemeinde der Stadt Macheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Baiguo (Pan) (柏果镇), Großgemeinde im Kreis Pan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baiguo (Enshi) (白果乡), Gemeinde der Stadt Enshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Baiguo (Qingshen) (白果乡), Gemeinde im Kreis Qingshen in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiguo (Wanyuan) (白果乡), Gemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiguo (Yuexi) (白果乡), Gemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiguo (Zhaohua) (白果乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhaohua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiguo (Zhongjiang) (白果乡), Gemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan